Acantopsis är ett släkte av fiskar. Acantopsis ingår i familjen nissögefiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nissögefiskar
Acantopsis